Pałuki – region etnograficzny w północno-wschodniej Wielkopolsce,
 Pałuki – herb szlachecki rodu Pałuków,
 Pałuki – średniowieczny ród szlachecki,

 Pałuki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna,
 pałuki – nizina zarośnięta trawą,
 Pałuki – tygodnik lokalny, wydawany na Pałukach.